Strang (watergang)
 Strang (Nebraska), een plaats in de VS
 Strang (Oklahoma), een plaats in de VS